La rete delle strade provinciali della provincia di Forlì-Cesena è composta dalle seguenti strade:

Note

Forlì-Cesena
Provincia di Forlì-Cesena